Ticonderoga - comune della contea di Essex (New York, Stati Uniti d'America)
Fort Ticonderoga - fortezza settecentesca a Ticonderoga
Ticonderoga - fumetto argentino

Pagine correlate
USS Ticonderoga